Помазовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Помазовка — деревня в Мглинском районе Брянской области.
 Помазовка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.